Gee pode se referir a:
 Gee, um mini-álbum do girl group Girls' Generation
"Gee", uma canção de Girls' Generation
 "Gee", uma canção de The Crows
 GEE, abreviatura de "gases de efeito estufa".

Ver também
 Gée, uma comuna da França

Desambiguação